Pertumbuken (Barusjahe), een plaats in Indonesië
Pertumbuken (Tiga Binanga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing